Galesburg ist der Name mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten:

 Galesburg (Illinois)
 Galesburg (Iowa)
 Galesburg (Kansas)
 Galesburg (Michigan)
 Galesburg (North Dakota), im Traill County

Siehe auch:
 Galesburg Township